Bulungu kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Mbulungu, Kasaï Central, 
 Bulungu (territorium), Kwilu, 
 Bulungu (ort), Kwilu,